Гаплогруппа Q2b или Q-Y1150 — гаплогруппа Y-хромосомы человека.

Субклады 

 Q2b (Y1150)
 Q2b1 (YP755)
  Q2b2 (Z5901)

Палеогенетика

Бронзовый век 
БМАК (post-BMAC)
 I7493 | UZ-ST-010, Sappali Tepe (ST) 1975, 6, Grave 02-05 __ Саппалитепа __ Сурхандарьинская область, Узбекистан __ 2000–1600 BCE (3750 BP) __ М __ Q1b2 # U2e2a1d.

Железный век 
Гандхарская культура (SPGT)
 Loebanr — Сват, Хайбер-Пахтунхва, Пакистан.
 I13228 | Grave 168, single burial , 939 __ 1000–800 BCE (2850 BP) __ М __ Q1b2 # M5a
 I5400 | Grave 170, single burial __ 927-831 calBCE (2745±20 BP, PSUAMS-2793) __ М __ Q1b2 # M5a

Культура плиточных могил
 DAR001 | AT-766 __ Dartsagt __ Улан-Батор, Монголия __ 750-407 BCE (2436±26 BP, OxA-36233) __ М __ Q1b2 (Q-Y1151; Q-Y1150) # F1b1f.

Saidu Sharif I
 I7718 | Grave 5, Individual 2 in a double burial , DA-SIM0317-029 __ Сайду-Шариф, Сват (Пакистан) __ 400–200 BCE (2250 BP) __ М __ Q1b2 # K1b1a1+199.

Юэбань (хунну)
 DA127 | IS8 __ Aktas, Issyk, Tian Shan __ Кегенский район, Алматинская область, Казахстан __ 214-528 calCE (1722±55 BP, UBA-31229) __ М __ Q2b2a (YP4500) # D4b1a2a1 > D4b1a2a1d2.

Средние века 
Венгерское княжество
 SE-23 | SEper23 __ Sándorfalva-Eperjes (grave 23) __ Чонград-Чанад, Венгрия __ X век __ М __ Q2b2~ > Q-BZ453 # J1c3k > J1c3k2.

Примечания

Публикации 
2018
 
2019
 
2020
 
2022

Ссылки 
 

Гаплогруппа Q2 (Y-ДНК)